Obhájcem titulu v soutěži ženské čtyřhry na Australian Open 2014 byl nejvýše nasazený pár italských světových jedniček, složený ze Sary Erraniové a Roberty Vinciové.

Každá z vítězek si do žebříčku připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 520 000 australských dolarů.

Vítězkami se staly obhájkyně titulu z Itálie a první nasazené Sara Erraniová a Roberta Vinciová, které ve finále udolaly ruský pár Jekatěrinu Makarovovou a Jelenu Vesninovou ve třech setech poměrem 6–4, 3–6 a 7–5 a získaly tak čtvrtý společný grandslamový titul.

Nasazení párů 
  'Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (vítězky)
  Sie Su-wej /  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (finále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Ashleigh Bartyová /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Cara Blacková /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Marina Erakovicová /  Čeng Ťie (1. kolo)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Mirjana Lučićová Baroniová (2. kolo)
  Kristina Mladenovicová /  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Liezel Huberová (3. kolo)
  Julia Görgesová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Lisa Raymondová (3. kolo)
  Vania Kingová /  Galina Voskobojevová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2014